Budokan bezeichnet:
 eine Kampfsporthalle in Tokio, siehe Nippon Budōkan
 ein Computerspiel von Electronic Arts, das 1990 veröffentlicht wurde, siehe Budokan (Computerspiel)